Rafael Martín puede referirse a:

 Rafael Martín (1914-2010), baloncestista español;
 Rafael Martín Morante (1949-), actor español;
 Rafael Martín Vázquez (1965-), futbolista español;

en:Rafael Martín